Probolosternus är ett släkte av skalbaggar. Probolosternus ingår i familjen stumpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stumpbaggar
Probolosternus